Mambai (lud)
 język mambai